Dorotea di Brandeburgo (1430-1495), figlia di Giovanni l'Alchimista e moglie di Cristoforo III di Danimarca e di Cristiano I di Danimarca;
Dorotea di Danimarca (1520-1580), figlia di Cristiano II di Danimarca e moglie di Federico II del Palatinato;
Dorotea di Danimarca (1504-1547), figlia di Federico I di Danimarca e moglie di Alberto I di Prussia;
Dorotea di Danimarca (1528-1575), figlia di Federico I di Danimarca e moglie di Cristoforo di Meclemburgo-Schwerin;
Dorotea di Danimarca (1546-1617), figlia di Cristiano III di Danimarca e moglie di Guglielmo di Brunswick-Lüneburg;
Dorotea Elisabetta di Danimarca, figlia di Cristiano IV di Danimarca;
Dorotea di Danimarca (1657-1658), figlia di Federico III di Danimarca.